Tenisový turnaj ATP Heineken Open 2009 se konal ve dnech 12. - 17. ledna v novozélandském Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 480,750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP Auckland Open
ATP World Tour 2009
Tenis na Novém Zélandu v roce 2009